Окрім фізичної дифузії речовини, дифузією також звуть процеси взаємного проникнення в інших галузях пізнання.

Точні науки 
 Рівняння дифузії або рівняння теплопровідності — рівняння в часткових похідних параболічного типу.
 Амбіполярна дифузія — одночасна дифузія різнойменних заряджених частинок у квазінейтральному середовищі.
 Дифузія (біологія) — процес взаємного проникнення речовин в біологічних системах при безпосередньому стиканні або крізь порувату перегородку.
 Осмос — спонтанний перехід, однобічна дифузія через напівпроникну перегородку (мембрану), яка відокремлює розчин від чистого розчинника або розчину меншої концентрації.
 Броунівський рух — невпорядкований, хаотичний рух дрібних частинок речовини в розчинах.
 Дифузне відбиття світла (розсіяне відбиття світла) — явище відбиття світла поверхнею, при якому світлові промені відбиваються в різних напрямках.
 Термодифузія — явище переносу речовини в тілі з нерівномірним розподілом температури, зокрема дифузія складових частин розчину або газової суміші, зумовлена різницею температур.

Суспільні науки 
 Дифузіонізм — напрям в соціальній антропології і етнографії (етнології), культурології, археології, соціології, в основі якого покладена ідея поширення культурних явищ через контакти між народами — торгівлю, переселення, завоювання
 Етнічна дифузія — це форма переселення людей, процес поступового та повільного проникнення одного народу чи нації на територію іншого
 Дифузія інновацій — це теорія, яка прагне пояснити: як, чому і з якою швидкістю нові ідеї та технології поширюються через різні культури.
 Лексична дифузія — явище по якому зміна фонеми в підмножині лексикону поступово поширюється на інші лексичні одиниці.